

Hydronyme 
 le Bouron, cours d'eau français qui coule dans les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme.
 le ruisseau de Bouron, cours d'eau français qui coule dans le département de la Gironde.

Patronyme 
 Arnaud Bouron (né en 1972), réalisateur, scénariste et illustrateur français.
 François-Anne-Jacques Bouron (1752-1832), homme politique français.
 Jean-Paul Bouron, metteur en scène français.

Autre 
 l'hôpital André-Bouron, monument historique de Guyane situé dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni.